Der Great Wall Pao ist ein Pick-up-Modell des chinesischen Automobilherstellers Great Wall Motor, das seit 2019 in Baoding gebaut wird.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das Fahrzeug mit Doppelkabine im April 2019 im Rahmen der Shanghai Auto Show. Im September 2019 kam der Pao auf dem chinesischen Heimatmarkt in den Handel. Im Oktober 2020 gab Great Wall Motors bekannt, den Pick-up auch in Australien als Great Wall Ute anbieten zu wollen. In Südafrika wird das Fahrzeug seit Dezember 2020 als Great Wall P Series vermarktet. Der russische Markt folgte im Juni 2021. Dort lautet die Verkaufsbezeichnung Great Wall Poer. Im Juni 2021 wurde die Baureihe in China mit einer Einzelkabine präsentiert. Das Topmodell der Baureihe debütierte im Dezember 2022 auf der Guangzhou Auto Show.

Technische Daten 
Angetrieben wird das Fahrzeug entweder von einem 2,0-Liter-Ottomotor, einem 3,0-Liter-Ottomotor, einem 2,0-Liter-Dieselmotor oder einem 2,4-Liter-Dieselmotor.

Weblinks 

 Offizielle Website (chinesisch)
 Offizielle Website (russisch)

Einzelnachweise 

Pick-up